Heavy Traffic – film di animazione del 1973 diretto da Ralph Bakshi
Heavy Traffic – album degli Status Quo del 2002